Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2013 de l'US Open de tennis qui est disputé du 26 août au 9 septembre 2013.En battant Novak Djokovic en finale, l'Espagnol Rafael Nadal remporte le tournoi pour la  de sa carrière.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 On note le forfait de plusieurs joueurs :
 Jo-Wilfried Tsonga pour une blessure au genou gauche contractée au tournoi de Wimbledon ;
 Viktor Troicki, suspendu pour violation de la réglementation antidopage ;
 Marin Čilić, suspendu pour un contrôle positif à un test antidopage ;
 Gilles Simon à la fois victime de la coqueluche et futur papa ;
 Mardy Fish à cause de problèmes cardiaques récurrents.
 Ces forfaits profitent à remplacés du David Goffin, Rajeev Ram, Jan-Lennard Struff, Andreas Haider-Maurer et Andrej Martin.
 En s'engageant dans son  Grand Chelem d'affilée, Roger Federer égale le record de participations consécutives en Grand Chelem. Le Suisse n'a manqué aucun Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2000. Ce record était jusque-là détenu seul par Wayne Ferreira.

Pendant le tournoi 
 Le , l'Américain James Blake, ex-numéro 4 mondial, annonce sa retraite à la fin du tournoi.
 10 têtes de série sont éliminées dès le , ce qui est un record pour le tournoi.
 Pour la première fois de l'histoire, il n'y a pas de joueur américain en huitièmes de finale de l'US Open.
 Roger Federer perd à la surprise générale contre Tommy Robredo en huitièmes de finale, un adversaire qu'il avait dominé 10 fois en 10 confrontations. C'est la première fois depuis 2002 qu'il n'atteint la finale d'aucun Grand Chelem au cours d'une année.
 En atteignant la finale du tournoi, Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affrontent pour la . Il s'agit de la rivalité la plus fréquente du tennis moderne.
 En remportant le tournoi pour la , Rafael Nadal ajoute un  du Grand Chelem à son palmarès, ce qui le place à une unité de Pete Sampras et à quatre unités du record de Roger Federer, le plus titré en simple messieurs.
 Il est aussi le  après Patrick Rafter en 1998 et Andy Roddick en 2003 à réaliser le triplé Masters du Canada / Masters de Cincinnati / US Open la même année.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2013
Tennis aux États-Unis en 2013
US Open Simple messieurs
Tennis en août 2013
Tennis en septembre 2013
Sport aux États-Unis en août 2013
Sport aux États-Unis en septembre 2013
Sport à New York en 2013